Móric Esterházy kan avse:

Móric Esterházy (1807–1890)
Móric Esterházy (1881–1960)